Trestickan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trestickan, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun, 
Trestickan, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (37,2 ha)
Trestickan (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (7,14 ha)

Se även
Tresticketjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn